Het ATP-toernooi van Chennai (officieel de Tata Open) van 2002 werd gespeeld van 31 december 2001 tot en met 6 januari 2002 in het Indiase Chennai. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chennai
ATP-toernooi van Pune